Такмичење у пливању у дисциплини 100 метара делфин стилом за мушкарце на Светском првенству у пливању 2017. одржано је 28. јула (квалификације и полуфинала) и 29. јула (финале) као део програма Светског првенства у воденим спортовима. Трке су се одржавале у базену Дунав арене у Будимпешта.

За трке у овој дисциплини било је пријављено 73 такмичара из 66 земаља. Титулу светског првака освојио је амерички пливач Кајлеб Дресел који је финалну трку испливао у времену 49,86 минута, свега 4 стотинке слабије од актуелног светског рекорда. Сребрну медаљу освојио је репрезентативац Мађарске Криштоф Милак који је у финалу испливао и нови национални рекорд, док су бронзану медаљу поделили Џозеф Скулинг из Сингапура и Џејмс Гај из Британије.

Српски репрезентативац Себастијан Сабо је своју квалификациону трку испливао у времену од 52,16 секунди што је било довољно за 19. резултат квалификација.

Освајачи медаља

Званични рекорди 
Пре почетка такмичења званични свестки рекорд и рекорд шампионата у овој дисциплини су били следећи:

Квалификације 
За такмичење у тркама на 100 метара делфин стилом била су пријављена 73 такмичара из 66 земаља, свака од земаља је имала право на максимално два такмичара у овој дисциплини, а у квалификацијама су наступила 72 пливача. Квалификационе трке пливане су 28. јула у јутарњем делу програма, са почетком од 10:10 по локалном времену, а пласман у полуфинале остварило је 16 такмичара са најбољим резултатима квалификација. Квалификације су се пливале у 8 квалификационих група.

Резултати полуфинала 
Полуфиналне трке одржане су у вечерњем делу програма 28. јула са почетком од 18:35 часова по локалном времену. Пласман у финале остварило је 8 пливача са најбољим временима.

Прво полуфинале

Друго полуфинале

Финале 
Финална трка пливана је 29. јула у вечерњем делу програма од 18:13 часова.

Види још 
 Светско првенство у пливању 2017.

Референце

Спољашње везе 
 

Светско првенство у пливању 2017.